Чемпионы Германии по хоккею с шайбой среди мужчин с 1912 года.

В 1949—1990 годах Чемпионаты проходили в ФРГ и ГДР раздельно.

1912—1948

1946—1948: Чемпионаты в западной оккупационной зоне

1949—1958: Оберлига в ФРГ

1958—1994: Бундеслига в ФРГ

1949—1990: Оберлига в ГДР 

С сезона 1969/70 в Оберлиге ГДР осталось всего две команды - Динамо (Берлин) и Динамо (Вайсвассер). Они проводили между собой от 6 до 12 игр за сезон, победитель становился чемпионом ГДР. С сезона 1986/87. С целью повышения зрительского интереса, с сезона 1986/87 формат соревнований был изменен: команды стали проводить за сезон серии матчей до 3-х побед. Победитель 2 серий из 3 (в последнем сезоне - 3 серий из 4) становился чемпионом.

Бундеслига в Объединённой Германии (1991—1994)

Немецкая хоккейная лига (DEL, 1995 —)

Ссылки 
 Немецкая хоккейная лига
 Официальный сайт DEB

Хоккейные списки
Хоккей с шайбой в Германии